Усть-Хопёрская — станица в Серафимовичском районе Волгоградской области, административный центр Усть-Хопёрского сельского поселения.

География 
Станица расположена на северо-восточном склоне Восточно-Донской гряды в степной зоне. Находится в северо-западной части Серафимовичского района: в 32 км от районного центра — города Серафимовича,  от железнодорожной станции Себряково и  от областного центра — города Волгограда; на правом берегу Дона, против впадения в него реки Хопёр.

История 
Станица Усть-Хопёрская была расположена на правой стороне реки Дона, в 30 километрах от Окружной станицы (ст. Усть-Медведицкая, Области Войска Донского), в краю, издревле заселённом Донскими казаками. Изначально станица находилась на левой стороне реки Дона, в урочище «Зимовной луг», в устье реки Хопёр, почему и получило своё название Усть-Хопёрской. Однако от наводнения, год которого неизвестен, станицу перенесли ниже по течению на левую же сторону реки Дона, к озеру Никольскому, место это находится против верхнего конца нынешнего поселения станицы и называется «Старый город». Когда станицу перенесли на нынешнее место, тоже неизвестно. Но из журнала Петра I видно, что в 1696 году городок Хопёр стоял уже на правой стороне, то есть на настоящем месте. Сюда она перешла тоже вследствие наводнения. Время первого начального заселения станицы неизвестно, существовала она уже в XVII столетии и упоминается «в путевой записке боярина Шеина, плывшего мимо их в 1695 году с войсками своими к Азову».

В 1724 году в станице была построена и освящена во имя Николая Чудотворца деревянная церковь. Она просуществовала 70 лет. Вследствие её ветхости, 17 сентября 1784 года заложена была церковь каменная, с такой же колокольней, также во имя св. Николая Чудотворца. Старая деревянная Николаевская церковь продана в слободу Гуляеву. Утварью церковь была достаточна; в ней находились: сосуд серебряный 1782 года, евангелие 1615 года, евангелие 1735 года. Крест серебряный, пожертвованный полковником Астаховым в 1811 году. В станице была ещё одна церковь, на кладбище, во имя Воскресения Господня, построена в 1850 году на средства полковника Емельянова и жены его Софии, тоже каменная, с колокольней и оградой. В 1828 году в станице выгорело 80 дворов, а 12 мая 1885 года в ней выгорело 13 дворов. Холера была в 1830, 1848, 1849, 1885, и 1886 годах.

Гражданская война 
В этот период станица становится опорным пунктом восстания против большевиков в Хопёрском и Верхне-Донском округах, руководителем восстания был Александр Васильевич Голубинцев

Советский период 
В 1930-х годах были разрушены в станице церковь Николая Чудотворца и церковь Воскресения Господня. В 1950-х годах построен памятник, солдатам сражавшихся и погибших в годы Великой Отечественной войны, в 60-х годах построено здание сельского совета, школы, детского сада. В 1970-х годах положен асфальт от районного центра и до хуторов Бобровский-1, Крутовский и Рыбинский.

В годы советской власти практиковались насильственная коллективизация, политика расказачивания, не обошли они и станицу Усть-Хопёрскую. Не обошёл её и жуткий Голодомор начала тридцатых годов.

В советский период в станице Усть-Хопёрской было развито хлебопашество, животноводство, имелась своя скотобойня, коровники и свинарники, авто мастерская, автозаправочная станция, склады, две пекарни, речной порт для барж, колбасный цех, три магазина.

Современность 
В настоящее время входит в состав Серафимовичского района Волгоградской области. Находится в 5 км от устья Хопра вниз по течению реки Дон. В состав Усть-Хопёрского сельского поселения входят: станица Усть-Хопёрская, хутора Рыбный, Бобровский-1, Зимовной, Избушенский. Территория поселения занимает площадь  в том числе населёнными пунктами  Сельское хозяйство специализируется на выращивании зерновых культур и подсолнечника.

На территории Усть-Хопёрского поселения находится две школы: Усть-Хопёрская СОШ, и Бобровская начальная школа, где обучаются 114 человек и работает 25 учителей; детский сад «Березка». В станице есть Дом культуры и библиотека, в хуторах Бобровском −1 и Рыбном — клуб. В поселении есть больница, амбулатория и ФАП, узел связи, лесхоз, ХПП. В станице имеется церковный приход.

Жители станицы и хуторов в основном работают в ООО «Усть-Хопёрское», которое занимается растениеводством, а также в пяти фермерских хозяйствах. На территории поселения — 10 торговых точек, одна частная парикмахерская, ИП по ремонту холодильников и автосервис, также действующие туристические базы в хуторе Рыбном и в станице Усть-Хопёрской.

Население

Известные уроженцы 
 Каледин, Алексей Максимович
 Говорухин, Орест Макарович
 Голубинцев, Александр Васильевич
 Гордеев, Андрей Андреевич
 Крючков, Козьма Фирсович

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 сайт Администрация Серафимовичского муниципального района
 Краткое описание станиц области войска Донского Сулин Иван Михайлович 1861—1921
 Усть-Хоперская (станица)

Населённые пункты Серафимовичского района
Станицы области Войска Донского